Cerro de la Bandera bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Cerro de la Bandera (Isabela, Puerto Rico)	
 Cerro de la Bandera (Manatí, Puerto Rico)